Toto je seznam českých televizních hlasatelů a hlasatelek, kteří pracovali buďto v někdejší Československé televizi nebo v České televizi nebo v některých ze soukromých televizí s působností na území České republiky.

Ženy 
 Kamila Moučková
 Saskia Burešová
 Dagmar Dvořáčková
 Eva Dudková
 Hana Vávrová-Heřmánková
 Iveta Kováčová
 Marcela Kršová
 Stanislava Lekešová
 Kateřina Lojdová
 Viola Ottová
 Jaroslava Panýrková
 Gabriela Přibilová
 Marie Retková
 Marta Heinová-Skarlandtová
 Jarmila Šusterová
 Heda Čechová
 Marie Tomsová
 Zdena Vařechová
 Milena Vostřáková
 Martina Vrbová
 Anna Wetlinská
 Hana Švejnohová
 Brigita Zlámalová
 Marie Poláková
 Jana Fořtová
 Kateřina Medunová
 Soňa Dvořáková
 Jana Kopřivová-Smutná
 Klára Doležalová
 Renée Nachtigallová
 Martina Adamcová
 Regina Cirmonová
 Taťána Duchoňová (Brno)
 Gabriela Vynikalová (Ostrava)
 Eva Mudrová (Ostrava)
 Elena Galanová

Muži 
 Miloš Frýba
 Alexander Hemala
 Jiří Ptáčník
 Ondřej Šrámek
 Roman Víšek
 Karel Zajíc
 Karel Voříšek
 Rey Koranteng
 Petr Lesák
 Jiří Šolc
 Jaroslav Suchánek
 Petr Vichnar
 Ján Zákopčaník
 Jakub Železný

Televizní hlasatelé
Osoby spjaté s televizí